Sideshow (Alice Cooper), een lied van Alice Cooper
Sideshow (Ilúvatar), een muziekalbum
Sideshow (theater), een bijprogramma van een jaarmarkt, circus of dergelijke
een pseudoniem van producer en musicus Fink; zie Fink (musicus)
Windows SideShow, een systeem om externe apparatuur te laten communiceren met een Windowscomputer